Виктор Козловский:
 Козловский, Виктор Николаевич (род. 1960) — российский железнодорожник, начальник Московского метрополитена.
 Козловский, Виктор Степанович (1810—1885) — генерал-лейтенант.